Cigno – nome comune in lingua italiana degli uccelli acquatici appartenenti al  genere tassonomico Cygnus.
Cigno – nome comune in lingua italiana della costellazione astronomica Cygnus, idealmente raffigurante un cigno.
Cigno – simbolo araldico raffigurante uno o più cigni.
Il Cigno – XIII brano e brano più famoso de Il carnevale degli animali, opera del compositore francese Camille Saint-Saëns
Cigno – modello di yacht a vela per nautica da diporto di diverse dimensioni (es.: Swan 45).
 Cigno – torpediniera della Regia Marina
 Cigno - agente segreto internazionale Luis Manuel Gonzalez Mata-Lledo

Geografia 
Cigno – affluente di sinistra del fiume Aterno-Pescara in Abruzzo
Cigno – affluente di destra del fiume Biferno in Molise
Cigno – affluente di sinistra del fiume Fortore in Molise e Puglia

Note

Altri progetti